Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2021 пройде з 18 по 24 жовтня у Кітакюсю, Японія.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Україна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 
Збірна України на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики представлена у складі:

- чоловіча збірна:

 Ігор Радівілов
 Петро Пахнюк
 Ілля Ковтун
 Владислав Грико
 Назар Чепурний
 Роман Ващенко

- жіноча збірна:

 Анастасія Бачинська
 Єлизавета Губарева
 Валерія Осіпова
 Яна Федорова

Результати кваліфікації

Чоловіки

Жінки

Примітки 
https://en.2021agrg.jp/ 

2021
Спортивна гімнастика
Жовтень 2021
2021 у японському спорті